Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге
 Международная совещательная группа Совета Европы
 Меланоцитстимулирующие гормоны
 Метросальпингография
 Месячно-суточный график